Cologno kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Cologno Monzese, kommun, Lombardiet, Città metropolitana di Milano, 
 Cologno al Serio, kommun, Lombardiet, Provincia di Bergamo, 

Robotskapade Italienförgreningar